Синьківська сільська рада — орган місцевого самоврядування в різних регіонах України:

Синьківська сільська рада — Кіровоградська область, Благовіщенський район
 Синьківська сільська рада — Львівська область, Радехівський район
 Синьківська сільська рада — Тернопільська область, Заліщицький район